Inbox:
 Inbox.lv
 Inbox.lv (ледовая арена)
 Google Inbox